Намётка может означать:
 Наметка — женский головной убор.
 Наметка — пелеринка или монашеское покрывало, спускающееся от шапочки-каптыря на спину или сам каптырь.
 Наметка — женская полурубашка с рукавами, но без стана, надеваемая сверх простой.
 Наметка — латка, заплатка, нашитый сверху лоскут.
 Намётка — живая нитка у портных, которой намётывают, скрепляют широкими стежками части шьющейся одежды; живулька.
 Наметка, или намёт —  рыболовная снасть типа сачка: кошель на шесте — небольшая рыболовная сеть, прикреплённая к длинной жерди.
 Наметка — накладка, железная полоса, иногда цепь, звенья, накладываемые скважиною на пробой для навески замка.
 Наметка —  петля, силок или аркан, накидываемый на птицу, на животное.
 Наметка —  игра в бабки; выигрывает бабка, которая ложится не далее пяди от другой.
 Наметка — предварительный план, общее предположение.
 Наметка — шест с делениями, употребляемый на речных судах для измерения глубины реки.

Примечания

Ссылки 
 
 Большой толковый словарь русского языка: А — Я / Сост., гл. ред. канд. филол. наук С. А. Кузнецов; Институт лингвистических исследований РАН. — : Норинт, 1998. — 1534 с. — ISBN 5-7711-0015-3.